Per Travaso si può intendere:
Travaso (enologia), azione di trasferimento del vino.
Travaso (meccanica), parte del cilindro dei motori a due tempi.
Il Travaso delle idee, giornale satirico.